Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 154001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 9 stycznia 2002 do 7 lipca 2005. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

154001-154100

154101-154200

154201-154300

154301-154400

154401-154500

154501-154600

154601-154700

154701-154800

154801-154900

154901-155000

Przypisy 

Lista planetoid 154001-155000